Sidi-Ferruch peut désigner :
 Sidi-Ferruch, ancienne forme du nom de Sidi-Fredj, une agglomération et un port de la commune algérienne de Staoueli, dans la wilaya de Tipaza ;
Débarquement de Sidi-Ferruch le  par les troupes françaises ;
 Sidi-Ferruch, sous-marin français de la classe 1 500 tonnes.